«Party in the U.S.A.» («Вечеринка в США») — песня, исполненная Майли Сайрус. Песня входит в альбом The Time of Our Lives и признана лучшей песней в исполнении певицы. Она была выпущена 11 августа 2009 года на лейбле Hollywood Records в качестве лид-сингла к мини-альбому The Time of Our Lives. Автором песни является Джесси Джей, которая также исполняла данный сингл на своих концертах.

История создания 
Изначально песня предназначалась английской исполнительнице Джесси Джей для её дебютного студийного альбома, который вышел в 2009 году. Как позже она рассказала в своём интервью, в песне не было той энергии, которая ей нужна, и песня была отдана на исполнение Майли Сайрус. Песня отражает переезд Сайрус из Нашвилла в Лос-Анджелес. Над этим синглом Майли работала вместе с Dr. Luke. Майли не раз признавалась, что не любит поп-музыку, но останется поклонницей Бритни Спирс и других похожих исполнителей. Впервые песня появилась на радио 29 июля 2009 года, а 11 августа 2009 года, когда сингл был официально загружен в Интернет, Сайрус впервые исполнила его на премии Teen Choice Awards.

Критика 
Данная композиция получила множество оценок среди музыкальных критиков. Майкл Ханн из The Guardian назвал песню «милой поп-композицией». Также критикам понравилось исполнение песни во время Wonder World Tour. Микаэль Вуд из «New Your City’s Time Out» назвал эту песню убийственной, и подчеркнул, что это то, чего никто от Майли и не ожидал. Также эта песня была лучшей из тех, что отделяет Майли от её роли в Ханна Монтана.

Живые выступления 
Party in the U.S.A. стала самой успешной в карьере певицы, а также была признана вторым неофициальным гимном Соединённых Штатов Америки. Майли неоднократно исполняла её на премиях и в рамках мировых туров, что и помогло ещё больше раскрутить сингл. С 2013 года звучит новая версия песни, где есть более громкие аккорды гитар, а во время Bangerz Tour она исполняла ремикс на данную композицию.

Награды 
В 2010 году песня выиграла премию Much Music Video Awards в номинации «Лучшее международное видео».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни Майли Сайрус
Синглы Hollywood Records
Песни о танце